B&M peut faire référence à :
 B&M, une entreprise britannique de distribution
 Bolliger & Mabillard, une entreprise suisse de construction de montagnes russes
 Boston and Maine Corporation, un chemin de fer américain de classe I
 Bide et Musique, une webradio musicale francophone